Лудонка:

 Лудонка (приток Кухвы)
 Лудонка (приток Омуги)
 Лудонка — деревня в Псковской области

См. также 
 Луданка